Hospitality peut désigner :

 Hospitality, album axé breakcore composé par Venetian Snares, paru en 2006 ;
 Hospitality, trio américain d'indie pop, originaire de Brooklyn, New York.

Homonymie